(, 1987. február 12. –) kínai labdarúgó, az élvonalbeli Csangcsun Jataj FC csatára kölcsönben a Shandong Lunengtől.

További információk 
Statisztikák a sohu.com oldalon

1988-ban született személyek
Kínai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek